Crewe är ett efternamn.

Personer med namnet
 Bob Crewe, amerikansk kompositör, musikproducent och sångtextförfattare
 Robert Crewe-Milnes, 1:e markis av Crewe, brittisk politiker
 George Harpur Crewe, brittisk politiker
 Bertie Crewe, brittisk arkitekt
 Albert Crewe, brittisk-amerikansk fysiker
 Quentin Crewe, brittisk journalist, författare och äventyrare